Název Rychtářov má více sídel:
 Rychtářov (Brloh), část obce Brloh v okrese Český Krumlov
 Rychtářov (Vyškov), část města Vyškov v okrese Vyškov